Bank Gdański – centralny bank Wolnego Miasta Gdańska 1924–1939
 Bank Gdański SA – bank komercyjny istniejący w latach 1989–1997
 BIG Bank Gdański – bank komercyjny istniejący w latach 1997–2003